Большая Мартайка — река в России, протекает в Красновишерском районе Пермского края. Устье реки находится в 48 км по левому берегу реки Велс. Длина реки составляет 18 км. В верховьях также называется Сибирёвская Мартайка.

Исток реки на главном хребте Северного Урала, по которому здесь проходит граница Европы и Азии, а также водораздел Волги и Оби. Большая Мартайка стекает с западного склона хребта Поповский Увал (756 м НУМ), на другом склоне берёт начало река Ивдель. Исток Большой Мартайки находится примерно в километре от границы со Свердловской областью. Течёт на юго-запад, всё течение проходит в ненаселённой местности среди гор и холмов, покрытых тайгой. Течение имеет горный характер. В среднем течении река протекает по долине между горой Мартай (1130 м НУМ) и горой Караульная Сопка (793 м НУМ). Приток — Фёдоровская Мартайка (левый), до её впадения Большая Мартайка обозначается на картах как Сибирёвская Мартайка. Впадает в Велс в 27 км к северо-востоку от посёлка Велс.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100004310
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100431
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Вишеры (приток Камы)
Реки Красновишерского района